Athens, appellation anglaise de la ville d'Athènes, peut aussi désigner :

Athens, municipalité de la Province de l'Ontario.

Athens, ville siège du comté de Limestone, dans l'État de l'Alabama ;
 Athens, district du comté de Los Angeles, dans l'État de Californie ;
 Athens, ville siège du comté de Clarke, dans l'État de Géorgie ;
 Athens, ville du comté de Menard, dans l'État de l'Illinois ;
 Athens, localité du comté de Fulton, dans l'État de l'Indiana ;
 Athens, petit village de la paroisse de Claiborne, dans l'État de Louisiane ;
 Athens, village du comté de Somerset, dans l'État du Maine ;
 Athens, village du comté de Calhoun, dans l'État du Michigan ;
 Athens, localité du comté de Monroe, dans l'État du Mississippi ;
 Athens, ville du comté de Greene, dans l'État de New York, peuplée de  en 2000 ;
 Athens, ville du comté de Greene, dans l'État de New York, peuplée de  en 2000 ;
 Athens, ville siège du comté d'Athens, dans l'État de l'Ohio ;
 Athens, ville du comté de Bradford, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Athens, ville du comté de McMinn, dans l'État du Tennessee ;
 Athens, ville du comté de Henderson, dans l'État du Texas ;
 Athens, petit village du comté de Windham, dans l'État du Vermont ;
 Athens, localité du Commonwealth de Virginie ;
 Athens, localité du comté de Mercer, dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 Athens, petite ville du comté de Marathon, dans l'État du Wisconsin ;
  ;
 West Athens, localité du comté de Los Angeles, dans l'État de Californie.

Autres 
 Athens est une planète de la franchise .

Homonymie de localités aux États-Unis